Budweiser är namnet på olika ölsorter. Namnet har varit föremål för upphovsrättsliga strider mellan bryggerierna Anheuser-Busch, Bürgerliches Brauhaus Budweis och Budějovický Budvar. 

 Budějovický Budvar – ett bryggeri i České Budějovice i Tjeckien 
 Budweiser Budvar – ölnamnet sedan 1895 
 Budvar Budejovicky – ölnamet i Sverige
 Czechvar – ölnamet i Kanada och USA
 Anheuser-Busch Inbev – ett belgisk-brasiliansk bryggeri
Budweiser Bürgerbräu – ett tjeckiskt öl sedan 1795 bryggt av Bürgerliches Brauhaus Budweis som 2014 köptes av Anheuser-Busch Inbev och drivs som dotterbolaget Pivovar Samson a.s.
 Anheuser-Busch – en amerikansk bryggerikoncern ägd av Anheuser-Busch Inbev sedan 2008
 Budweiser (Anheuser-Busch) – öl bryggt av Anheuser-Busch sedan 1876